Нико́ло-Медве́дский монасты́рь (иначе Николо-Медведовский или Никольско-Медведовский монастырь) — бывший православный монастырь в Новой Ладоге.

История 
Монастырь основан, предположительно, в XIV или XV веке на полуострове Медведец — в Водской пятине Новгородской республики.

Монастырь неоднократно разрушался иноземцами. Наиболее серьёзные разрушения были сделаны в 1583 году немецкими рыцарями.

В комплекс монастыря входили Никольский собор XVI века и трапезная церковь Иоанна Богослова XVI века, капитально перестроенная в конце XIX века.

В 1702 году по приказу царя Петра I территория Николо-Медведского монастыря была обнесена земляным валом и рвом (это сделано во время Северной войны в фортификационных целях.

Не позднее 1704 года Николо-Медведский монастырь был упразднён для постройки на его месте Новоладожской верфи, давшей впоследствии начало городу Новая Ладога.

В 1703—1704 годах к югу от упраздненного Николо-Медведского монастыря была поставлена перевезенная из Старой Ладоги деревянная соборная церковь св. Климента, заложенная в 1153 году епископом Новгородским Нифонтом (скорее всего, сам корпус церкви был к тому времени не раз перестроен), также другую деревянную церковь — Спасскую, служившую зимней при летней Климентской. В XVIII веке они были заменены каменными: в 1741 году — Климентская, а в 1758 году — и Спасская.

Сохранившиеся строения 

 Земляной вал с остатками стены, железной решётки и следами рва
 Восточные ворота кладбища
 Южные ворота кладбища (ограда церкви Иоанна Богослова)
 Храм Иоанна Богослова с приделом Рождества Богородицы и колокольней середины XVIII в.

 Никольский собор

Литература 
 Галкин А. К. Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Новой Ладоге // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. Вып. 37-38. СПб., 2009. С. 158—164.

Виды монастыря

Ссылки 
 Николо-Медведский монастырь
 [www.geocaching.su/?pn=101&cid=400 Описание Николо-Медведского монастыря]
 История Николо-Медведского монастыря
 Собор Николая Чудотворца Николо-Медведского монастыря

Монастыри Ленинградской области
Новая Ладога
Православные монастыри
Упразднённые монастыри России
Русская архитектура XVI века
Монастыри Святителя Николая